Herrera est un nom d'origine hispanique. Il peut désigner :

Patronymes 

 Abraham Cohen de Herrera (1570-1635), kabbaliste et philosophe juif.
  (1868-1942), biologiste et zoologiste mexicain.
 Ander Herrera (1989-), joueur de football espagnol.
 Ángel Herrera Oria (1886-1968), prélat espagnol de l'Église catholique romaine.
 Ángel Herrera (boxe anglaise) (1957-), boxeur cubain.
  (1944-2011), acteur américain.
 Armando Herrera (1936-2020), joueur mexicain de basket-ball.
 Bartolomé Herrera (1808-1864), homme politique péruvien.
 Carl Herrera (1966-), joueur vénézuélien de basket-ball.
 Carlos Herrera y Luna (1856-1930), homme politique et président du Guatemala.
 Carlos Herrera Crusset (1957-), journaliste espagnol.
 Carlos María Herrera (1875-1914), peintre uruguayen.
 
 Carmen Herrera (1915-2022), peintre cubano-américaine.
 Carmen Herrera (née en 1974), judokate espagnole
 César Augusto Salazar Herrera (1972-), coureur cycliste colombien.
 Daniel Herrera (1984-), joueur américain de base-ball.
  (1969-), batteur américano-mexicain.
 Edward Herrera (1986-), joueur de football maltais.
 Eladio Herrera (1930-2014), boxeur argentin.
 Élder Herrera (1968-), coureur cycliste colombien.
 Emanuel Herrera (1987-), joueur de football argentin.
 Emilio Herrera Linares (1879-1967), ingénieur du génie militaire, aviateur et président de la République en exil de la Seconde République espagnole.
 Enrique Olaya Herrera (1880-1937), journaliste, homme politique et président colombien.
 Ernestina Herrera de Noble (1925-2017), éditrice et femme d'affaires argentine.
 Ernesto Herrera (1889-1917), dramaturge, journaliste et homme de lettres uruguayen.
 Fabiola Herrera (1987-), joueuse péruvienne de football.
 Fidel Herrera Beltrán (1949-), homme politique et avocat mexicain.
 Francisco Herrera el Mozo (1622-1685), peintre et architecte baroque espagnol, fils de Francisco de Herrera el Viejo.
 Francisco de Herrera le Vieux (1576/1590-1654), peintre et graveur espagnol.
 
 Héctor Herrera Ortiz (1959-), athlète cubain.
 Héctor Miguel Herrera (1990-), footballeur mexicain.
 Helenio Herrera (1910-1997), joueur de football et entraîneur français.
 Horacio Florencio Troche Herrera (1935-2014), joueur de football international uruguayen.
 Jesús Herrera (1938-1962), joueur de football espagnol.
  (1910-1986), activiste et avocat américain.
 Jonathan Herrera (1984-), joueur de baseball vénézuelien.
 Jorge Herrera Delgado (1961-2014), homme d'État mexicain.
 José de Posada Herrera (1814-1885), juriste et homme d'État espagnol.
  (1942-2009), joueur américain de base-ball.
 José Joaquín de Herrera (1792–1854), homme politique mexicain.
 Juan de Herrera (1530-1597), architecte español qui conçut et fit construire l'Escurial
 Juan de Herrera y Chumacero (1665-1735), compositeur et maitre de chapelle colombien
 Juan Herrera (19?-), joueur de tennis espagnol.
 Juan Moreno y Herrera-Jiménez, nom de naissance de Jean Reno (1948-), acteur français.
 Juan Vicente Herrera (1956-), homme politique espagnol.
 Julio Herrera y Obes (1841-1912), président de l'Uruguay de 1890 à 1894.
 Julio Herrera y Reissig (1875-1910), poète uruguayen.
 Kelvin Herrera (1989-), joueur américain de baseball.
 Lorena Herrera (1967-), actrice et chanteuse mexicaine.
 Luis Alberto Lacalle Herrera (1941-), président de l'Uruguay de 1990 à 1995.
 Luis Fernando Herrera (1962-), joueur de football colombien.
 Luis Herrera (1971-), joueur de tennis mexicain.
 Luis Herrera Campins (1925-2007), président du Venezuela de 1979 à 1984.
 Luis Herrera (1961-), coureur cycliste colombien.
 
  (1897-1978), joueur cubain de base-ball.
  (1976-), chanteur et musicien américain.
 Nely Miranda Herrera (1972-), nageuse handisport mexicaine.
 Noris Herrera (1971-), femme politique vénézuélienne.
 Odubel Herrera (1991-), joueur vénézuélien de baseball.
 Omar Torrijos Herrera (1929, 1981), homme d'État panaméen.
 Ozziel Herrera (2001-), footballeur mexicain.
 Pablo Herrera (1987-), joueur de football costaricien.
 Paco Herrera (1953-), footballeur espagnol reconverti en entraîneur.
 Paloma Herrera (1975-), danseuse classique argentine.
 Pedro Antonio Herrera Moreno (1986-), coureur cycliste colombien.
 , homme politique espagnol du .
 Ramiro Herrera (1989-) joueur de rugby à XV argentin.
 Raymond Herrera (1972-), batteur du groupe de death metal/industrielle Fear Factory.
  (1963-), danseuse argentine.
 Roberto Herrera (2001-), coureur cycliste panaméen.
 Sebastián Herrera (1969-), footballeur espagnol.
 Sebastián Herrera Barnuevo (1619-1671), architecte, sculpteur et peintre baroque espagnol
 Telmo Herrera (1948-), écrivain de langue espagnole et française, d'origine équatorienne.
 Teresa Tanco Cordovez de Herrera (1859-1946), compositrice et pianiste colombienne.
 Tomás Herrera Martínez (1950-2020), joueur cubain de basket-ball.
 Vicente Herrera Zeledón (1821-1888), président du Costa Rica.
 Yuri Herrera  (1970-), écrivain mexicain.

Toponymes

Argentine 
 Herrera, localité rurale argentine située dans le département d'Uruguay et dans la province d'Entre Ríos ;
 Herrera, localité située dans la province de Santiago del Estero.

Colombie 
 Aéroport international Enrique Olaya Herrera, aéroport situé à Medellín, en Colombie.

Espagne 
 Herrera de Pisuerga, ville espagnole située dans la province de Palencia ;
 Herrera, municipalité espagnole située dans la province de Burgos ;
 Herrera, municipalité espagnole située dans la province de Séville, en Espagne ;
 Herrera, quartier de Saint-Sébastien, située dans la province du Guipuscoa et dans la communauté autonome du Pays basque ;
 Herrera, quartier de Zalla, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

Italie 
 Chapelle Herrera, au sein de l'Église Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, à Rome.

Panama 
 Province d'Herrera, province située au Panama ;
 ,  de la province de Panama Ouest, situé au Panama.

République dominicaine 
 Aéroport international de Herrera, aéroport international situé en République dominicaine.